Пётр Николаевич Фролов (1790—1863) — генерал от инфантерии, участник Кавказской войны, член Военного совета.

Происходил из дворян Рязанской губернии, родился в 1790 году. Образование получил во 2-м кадетском корпусе (по другим данным — в Дворянском полку), из которого выпущен 22 ноября 1807 года прапорщиком в 21-й егерский полк. В 1810 году произведён в подпоручики и в 1812 году — в поручики.

Во время Отечественной войны 1812 года Фролов находился в действующей армии и принимал участие в сражениях под Островно и Смоленском, за Бородино он получил орден св. Владимира 4-й степени с бантом. За отличия при Тарутине и под Малоярославцем ему 13 февраля 1813 года была пожалована золотая шпага с надписью «За храбрость». Затем он был в делах под Вязьмой и Красным.

Переведённый в 1813 году в Таврический гренадерский полк Фролов принял участие в Заграничном походе и за отличие в сражении при Люцене получил чин штабс-капитана. Затем он служил в 20-м егерском полку, был в делах при Кульме и Лейпциге, в последнем сражении был ранен ружейной пулей, которая прошла через левую сторону груди сквозь лёгкие и оцарапав сердце и перебив два ребра вышла наружу. За отличие в Битве народов Фролов получил чин капитана и прусский орден «Pour le Mérite». В 1814 году Фролов находился при блокаде крепости Линдау и завершил поход под стенами Парижа.

В 1815 году Фролов был зачислен в лейб-гвардии Семёновский полк с назначением адъютантом к генерал-лейтенанту князю Шаховскому. В 1816 году получил чин полковника и 25 июля того же года был назначен командиром Селенгинского пехотного полка. С 4 марта 1820 года командовал Киевским гренадерским полком.

1 января 1826 года Фролов был произведён в генерал-майоры и назначен командиром 3-й бригады 3-й гренадерской дивизии. С открытием в 1828 году кампании против турок Фролов получил назначение исполняющего дела начальника штаба резервных войск 2-й армии и участвовал в военных действиях на Дунае, за отличие под Силистрией награждён орденом св. Анны 1-й степени. В кампании следующего года Фролов с 18 января командовал 3-й бригадой 5-й пехотной дивизии, за сражение при Камчике он 6 декабря получил золотую шпагу с надписью «За храбрость» и алмазными украшениями. Затем он был при занятии Сливно и Адрианополя. 19 декабря 1829 года награждён орденом св. Георгия 4-й степени (№ 4307 по кавалерскому списку Григоровича — Степанова).

В 1830 году Фролов был переведён в войска Отдельного Кавказского корпуса, где получил в командование резервную гренадерскую бригаду, однако по прибытии в Грузию даже не успел вступить в должность, поскольку 1 июля был назначен начальником 22-й пехотной дивизии. В кампании 1831 года он с 17 февраля по 12 декабря командовал центром Кавказской линии и отличился в Закубанском походе, за что получил императорскую корону к ордену св. Анны 1-й степени. После этого Фролов командовал по 1 октября 1833 года Кубанской линией. В 1832 году Фролов сражался с горцами в Чегемском, Баксанском, Нальчикском и Черкесском ущельях.

6 декабря 1833 года Фролов был произведён в генерал-лейтенанты, с 30 марта 1834 года был командиром 21-й пехотной дивизии. С того же времени он был управляющим всеми Закавказскими провинциями.

В 1837 году Фролов отчислен от должности и оставил Кавказ, 3 апреля 1838 года был назначен инспектором учебных карабинерных полков. На этой должности он был удостоен ордена Белого орла. Во время Крымской войны Фролов был временным командующим войсками Санкт-Петербургского гарнизона. За отличия по проведению мероприятий по усилению столичного гарнизона Фролов 6 декабря 1856 года был награждён орденом св. Александра Невского. 28 ноября 1857 года произведён в генералы от инфантерии и назначен членом Военного совета.

Скончался 6 апреля 1863 года, похоронен на Пятницком кладбище в Москве.

Примечания

Источники 
 Акты, собранные Кавказской археографической комиссией. Т. VIII. Тифлис, 1881
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том II. Л—Я. М., 2009
 Исмаилов Э. Э. Золотое оружие с надписью «За храбрость». Списки кавалеров 1788—1913. М., 2007
 Пономарёв В. П., Шабанов В. М. Кавалеры Императорского ордена Святого Александра Невского, 1725—1917: биобиблиографический словарь в трёх томах. Том 2. М., 2009
 Степанов В. С., Григорович П. И. В память столетнего юбилея императорского Военного ордена Святого великомученика и Победоносца Георгия. (1769—1869). СПб., 1869
 Столетие Военного министерства. 1802—1902. Т. III, отд. IV: Затворницкий Н. М. Память о членах Военного совета. СПб., 1907

Выпускники Второго кадетского корпуса
Генералы от инфантерии (Российская империя)
Участники Наполеоновских и Революционных войн
Участники Бородинского сражения
Участники Русско-турецкой войны (1828—1829)
Участники Кавказской войны
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Кавалеры золотого оружия «За храбрость» с бриллиантами
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени
Кавалеры ордена Святого Александра Невского
Кавалеры ордена Святой Анны 1-й степени
Кавалеры ордена Белого орла (Российская империя)
Кавалеры ордена Pour le Mérite
Члены Военного совета Российской империи
Похороненные на Пятницком кладбище